Ansonia – rodzaj płaza bezogonowego z rodziny ropuchowatych (Bufonidae).

Zasięg występowania 
Przedstawicieli tego rodzaju napotkać można w południowej Azji: w południowych Indiach, w północnej Tajlandii, na Półwyspie Malajskim, na wyspach Tiomian, Borneo i Mindanao na Filipinach.

Charakterystyka 
Zasiedlają leśne strumienie. Ich kijanki uległy przystosowaniu do wartkiego nurtu.

Systematyka

Etymologia 
Ansonia: maj.-gen. Archibald Edward Harbord Anson (1826–1925), oficer British Army, gubernator Penangu w latach 1867–1882.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:

Kladogram za Van Bocxlaer et al ukazujący pokrewieństwa pomiędzy kilkoma gatunkami:

Przypisy 

Ropuchowate